Inferno — сімнадцятий студійний альбом англійської групи Motörhead, який був випущений 22 червня 2004 року.

Композиції 
 Terminal Show - 3:45
 Killers - 4:14
 In the Name of Tragedy - 3:03
 Suicide - 5:07
 Life's a Bitch - 4:13
 Down on Me - 4:12
 In the Black - 4:31
 Fight - 3:42
 In the Year of the Wolf - 4:17
 Keys to the Kingdom - 4:46
 Smiling Like a Killer - 2:44
 Whorehouse Blues - 3:53

Склад 
 Леммі Кілмістер - вокал 
 Філ Кемпбелл - гітара 
 Міккі Ді - ударні

Джерела 
 Inferno  allmusic
 Inferno  last.fm

Альбоми Motörhead
Англомовні музичні альбоми
Альбоми британських виконавців